Штрасбург:

 Штрасбург — город в Австрии, в федеральной земле Каринтия.
 Штрасбург — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Штрасбург — немецкий вариант произношения французского города Страсбург.